И́горь Анатольевич Моро́зов:
 Морозов, Игорь Анатольевич (род. 1948) — оперный певец (баритон), солист Большого театра.
 Морозов, Игорь Анатольевич (художник) — советский и российский художник-постановщик.
 Морозов, Игорь Анатольевич (1932—2019) — советский и российский шахматист.